Cuttino ist der Familienname folgender Personen:

 Henrietta Cuttino Dozier (1872–1947), US-amerikanische Architektin
 Walter Cuttino (1957–2021), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)